Varde (gemeente), een gemeente in de Deense regio Zuid-Denemarken (Syddanmark)
Varde (parochie)
Varde (plaats), een plaats in de gelijknamige gemeente

Zie ook:
Varde, een gedicht van Per Sivle
Varde (Haarklou), een lied van Johannes Haarklou
Varde en Tord Foleson, twee liederen van Johan Halvorsen